В Википедии есть статьи о других людях с таким именем и фамилией — см. .
Джек Холт (; ) — американский вестерн-киноактёр, сооснователь Академии кинематографических искусств и наук.

Биография 
Чарльз Джон Холт-младший (настоящее имя актёра) родился 31 мая 1888 года в Бронксе (Нью-Йорк), рос в городе  (штат Виргиния). Отец — священник, служил в церкви Святого Иакова. После возвращения семьи в Нью-Йорк учился в школе Троицы на Манхэттене. Брат — Маршалл, сестра — Франсис. В 1909 году поступил в , но был исключён из него «за плохое поведение» () уже во втором семестре первого курса. В молодости Холт испробовал множество профессий: он был разнорабочим на строительстве тоннеля Пенсильванской железной дороги под Гудзоном; был «геодезистом, чернорабочим, старателем, охотником и водителем дилижанса, среди многих других работ» во время почти шестилетнего пребывания на Аляске.

С 1914 года Холт начал сниматься в кино: поначалу каскадёром, затем исполнял эпизодические и второстепенные роли, и постепенно стал весьма знаменитым актёром. Прямо в первом же своём фильме, «Саломия Джейн», актёр, скача на лошади вниз по крутой насыпи к реке Рашен-Ривер, упал. Холт сломал себе несколько рёбер, а лошадь получила столь серьёзные раны, что её пришлось добить.

С началом Первой мировой войны Холта хотели призвать в армию, но он не прошёл медкомиссию из-за «хронических проблем с ногами», возникших в результате обморожения, которое он получил на Аляске.

11 мая 1927 года Холт стал одним из 36 основателей Академии кинематографических искусств и наук.

13 июля 1928 года Холт стал пожизненным членом «Главного общества колониальных войн».

В отличие от многих коллег по цеху, без проблем перешёл из эпохи немого кино в эру звукового.

Во время Второй мировой войны Холт был зачислен в , а в январе 1943 года прибыл в звании капитана в  и начал военную подготовку в «Форте Д. А. Расселла» в Вайоминге.

Актёрский образ Хота — щегольские усы, выдающаяся челюсть и «быстрая манера обращения с кулаками», олицетворяющие грубую мужественность. Поэтому он снимался в основном в вестернах, в конце карьеры — в малобюджетных криминальных драмах. В начале 1940-х годов Холт поссорился с основателем, президентом и продюсером Columbia Pictures Гарри Коном. Он назначил Холта исполнителем главной роли в дешёвом киносериале «». Джек, бывший к тому времени уже крупной кинозвездой, воспринял это как оскорбление. Он блестяще отыграл эту роль, а потом немедленно покинул Columbia Pictures. Холт стал фрилансером и продолжил сниматься у разных киностудий, хоть и далеко не так активно, как в 1920-х и 1930-х годах.

Джек Холт скончался 18 января 1951 года в лос-анджелесском районе  от инфаркта миокарда.

8 февраля 1960 года, в день открытия Голливудской «Аллеи славы», Холт был удостоен звезды на ней «За вклад в киноиндустрию».

Личная жизнь
6 декабря 1916 года Холт женился на девушке по имени Маргарет Хелен Вудс, не связанной с кинематографом. Брак продолжался 35 лет до самой смерти актёра (в 1932 году она в Мексике добилась развода, но в 1940 году суд Лос-Анджелеса признал его недействительным). У пары было двое детей, Тим (1919—1973) и Дженнифер (1920—1997), которые стали довольно известными киноактёрами.

Избранная фильмография 

Кинофильмы
 1914 — Саломия Джейн / Salomy Jane — ковбой, играющий в салуне в солитер (в титрах не указан)
 1916 —  / The Dumb Girl of Portici — Конде, второй сын вице-короля
 1916 —  / Naked Hearts — Говард
 1917 —  / The Cost of Hatred — Уэртес
 1917 —  / The Little American — Карл фон Аустрим
 1917 —  / The Call of the East — Алан Хепбёрн
 1917 —  / The Secret Game — майор Джон Нортфилд
 1918 —  / One More American — Сэм Поттс
 1918 —  / The Honor of His House — Роберт Фарлоу
 1918 —  / The White Man's Law — сэр Гарри Фолкленд
 1918 —  / A Desert Wooing — Бартон Мастерс
 1918 —  / Green Eyes — Пирсон Хантер
 1918 —  / The Squaw Man — Кэш Хокинс
 1919 —  / Cheating Cheaters — Том Палмер
 1919 — И в радости, и в горе / For Better, for Worse — крестоносец
 1919 —  / The Woman Thou Gavest Me — лорд Раа
 1919 —  / The Woman Michael Married — Майкл Ордсуэй
 1919 —  / The Life Line — Джек Хирн, «цыган-джентльмен»
 1919 — Победа / Victory — Аксель Хейст
 1920 —  / Crooked Streets — Ричард Руперт
 1920 —  / Held by the Enemy — полковник Чарльз Прескотт
 1920 —  / The Sins of Rosanne — сэр Деннис Харленден
 1921 —  / All Soul's Eve — Роджер Хит
 1921 —  / Ducks and Drakes — Роб Уинслоу
 1921 —  / After the Show — Ларри Тейлор
 1921 —  / The Grim Comedian — Харви Мартин
 1922 —  / Bought and Paid For — Роберт Стэффорд
 1922 —  / The Man Unconquerable — Роберт Кендалл
 1922 —  / On the High Seas — Джим Дорн
 1923 —  / Nobody's Money — Джон Уэбстер
 1923 —  / The Cheat — Дадли Дрейк
 1924 —  / Wanderer of the Wasteland — Адам Лэри
 1924 —  / Empty Hands — Гримшоу
 1925 —  / Eve's Secret — герцог Полтавский
 1925 —  / The Thundering Herd — Том Доан
 1925 —  / The Light of Western Stars — Джин Стюарт
 1925 —  / The Ancient Highway — Клифф Брэнт
 1926 —  / The Blind Goddess — Хью Диллон
 1927 —  / The Mysterious Rider — Бент Уэйд
 1928 —  / Submarine — Джек Дорган
 1929 —  / The Donovan Affair — инспектор Киллиан
 1929 —  / Flight — сержант-артиллерист «Панама» Уильямс
 1931 — Дирижабль / Dirigible — Джек Брэдон
 1931 —  / White Shoulders — Гордон Кент
 1932 —  / Behind the Mask — Джек Харт (Куинн)
 1932 —  / War Correspondent — Джим Кеньон
 1934 —  / Black Moon — Стивен Лейн
 1934 —  / The Defense Rests — Мэттью Митчелл
 1935 —  / Storm Over the Andes — лётчик, капитан Боб Кент
 1935 —  / The Littlest Rebel — полковник Моррисон
 1936 — Сан-Франциско / San Francisco — Джек Бёрли
 1938 —  / Flight Into Nowhere — Джим Хорн
 1939 —  / Trapped in the Sky — майор
 1940 —  / The Great Plane Robbery — Майк Хендерсон
 1942 —  / Thunder Birds — полковник МакДональд
 1942 — Люди-кошки / Cat People — коммодор
 1945 — Они были незаменимыми / They Were Expendable — генерал Мартин
 1946 —  / Flight to Nowhere — Боб Донован, агент ФБР
 1946 — Погоня / The Chase — командор Дэвидсон
 1946 —  / Renegade Girl — майор Баркер
 1948 — Сокровища Сьерра-Мадре / The Treasure of the Sierra Madre — бродяга в ночлежке (в титрах не указан)
 1948 —  / The Arizona Ranger — Морган «Сыромятная Плеть»
 1948 —  / Loaded Pistols — Дейв Рэнделл
 1949 —  / Task Force — капитан Ривс
 1950 —  / King of the Bullwhip — Джеймс Керриган, банкир
 1951 —  / Across the Wide Missouri — «Призрак Медведя»

Киносериалы
 1914 — Мастер-ключ / The Master Key — Дональд Фавершем
 1915 —  / The Broken Coin — капитан Уильямс
 1916 —  / Liberty — капитан Боб Ратледж
 1941 —  / Holt of the Secret Service — Джек Холт / Ник Фаррелл

В роли самого себя
 1922 —  / A Trip to Paramountown
 1923 — Голливуд / Hollywood

Примечания 

Киноактёры США
Основатели Академии кинематографических искусств и наук
Умершие от инфаркта миокарда